Potoky steht für:

 Potoky, Ort in der Slowakei

Orte in der Ukraine (ukrainisch ; russische Entsprechung Potoki):

 Potoky (Schmerynka), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka
 Potoky (Nemyriw), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw
 Potoky (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Potoky (Iwankiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw
 Potoky (Taraschtscha), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha
 Potoky (Krementschuk), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk
 Potoky (Katerynopil), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Katerynopil

Siehe auch:
 Potoki